Le Grand Prix moto de République tchèque 2015 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2015. 

La compétition s'est déroulée du 14 au  sur le Circuit de Masaryk. 

C'est la  du Grand Prix moto de République tchèque.

Classement

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Sport en Tchéquie en 2015
Sport en août 2015
Repub